Хроника о свершениях норманнов во Франкии () — составленная в начале X века на латинском языке историческая компиляция на основе Ведастинских и Бертинских анналов. Охватывает период с 837 по 911 годы. По предположению издателя Г. Х. Пертца, «Хроника» была составлена в монастыре святого Одомара (Сент-Омер).

Издания 
 Historiae Francorum scriptores / Ed. A. Douchesne. P., 1638. T. II. P. 524—530.

 Rerum Gallicarum et Francicarum Scriptores / Ed. M. Bouquet. P., 1748. T. VI. P. 204; 1750. T. VII. P. 152—154; 1752. T. VIII. P. 94-97.

 Scriptores rerum Danicarum medii aevi / Ed. J. Langebek. Kopenhagen, 1783. T. V.

 Chronicon de gestis Normannorum in Francia / G. H. Pertz // MGH SS. Hannover, 1826; Leipzig, 1925. T. I. P. 532—536.

 Chronicon de Gestis Normannorum in Francia // Lamberti S. Audomari Canonici Liber Floridus: Codex authographus bibliothecae universitatis Gandavensis / Ed. by A. Derolez. Ghent, 1968. (далее — Chr. Norm.).

Переводы на русский язык

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica
 Хроника о свершениях норманнов во Франкии — перевод на русский язык А. С. Козлова на сайте Восточная литература

Исторические хроники
Хроники Франкского государства
Исторические сочинения X века